

Persone
Goran Jurić, ex calciatore croato
Ivan Jurić, ex calciatore croato
Mario Jurić, astronomo croato
Mario Jurić, calciatore croato

Altro
183P/Korlevic-Juric,  cometa periodica del Sistema solare